Andijon (auch Andizhan) steht für:
 Andijon, Stadt in Usbekistan
 Andijon (Bezirk), Bezirk in Usbekistan
 Provinz Andijon, östlichste Provinz Usbekistans

Andizhan steht für:
 Andizhan (Schiffstyp), Schiffstyp der DDR